Пенитенциа́рная (уголо́вно-исполни́тельная) систе́ма  (от  «раскаяние») — система правоприменительных органов, государственный аппарат принуждения, ведающий исполнением уголовных наказаний, наложенных на граждан в соответствии с законом. Обеспечивает исполнение наказаний как связанных, так и не связанных с лишением свободы, а также содержание подследственных с момента заключения под стражу до суда (до изменения меры процессуального пресечения в виде заключения под стражу).

Одним из важнейших направлений деятельности современной пенитенциарной системы по восстановлению социальной справедливости, наряду с карательной функцией, является профилактика рецидива преступлений.

Требования к пенитенциарной системе 
В Минимальных стандартных правилах обращения с заключёнными, принятых на первом Конгрессе Организации Объединённых Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1955 году, указывается, что целью и оправданием приговора к лишению свободы является в конечном счёте защита общества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, если по отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только готовым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать своё существование. Заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что они лишают его свободы. Поэтому тюремная система не должна причинять заключённым дополнительные страдания.

История развития пенитенциарной системы

Пенитенциарная система древнего мира

Пенитенциарная система средних веков 
 В основном использовались монастыри.

Пенитенциарная система нового времени 
 Впервые появились тюрьмы, каторги в современном понимании этого слова.

Пенитенциарная система XX—XXI века 
 Впервые используются «электронные наручники», чипы для контроля за местонахождением осуждённого.

Современная пенитенциарная система России

Учреждения пенитенциарной системы России 
Согласно ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 года «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» уголовно-исполнительная система России включает в себя:
 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждённых (федеральный орган уголовно-исполнительной системы);
 территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
 учреждения, исполняющие наказания;
 следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-исследовательские, проектные, лечебные, учебные и иные учреждения, если они специально отнесены к уголовно-исполнительной системе решением Правительства Российской Федерации.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы создаются на территориях субъектов Российской Федерации.

Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, определяются Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации в ст. 16. Согласно ей учреждениями уголовно-исполнительной системы являются: уголовно-исполнительные инспекции, арестные дома, колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого или особого режима, тюрьмы, а также следственные изоляторы, в которых оставлены осуждённые к лишению свободы для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Другие органы, имеющие возможность исполнять некоторые уголовные наказания (судебные приставы-исполнители, суды, дисциплинарные воинские части, командования воинских частей и гарнизонов на гауптвахтах) к учреждениям уголовно-исполнительной системы не относятся.

В следственных изоляторах (СИЗО), предусматривающих содержание подследственных, могут содержаться подсудимые, а также осуждённые, до отправки оных в соответствующее учреждение исполнения наказаний уголовно-исполнительной системы,
а также осуждённые, которых — по договорённости с ними — администрация СИЗО оставила отбывать лишение свободы в СИЗО, чтобы они в СИЗО выполняли те работы, которые там поручают заключённым (осуждённым).

Тюремное население России 

По состоянию на 1 августа 2010 года в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации находилось 842,2 тысячи человек. По данным International Centre for Prison Studies, по состоянию на 1 декабря 2013 года в заключении находилось 606 тысяч человек. На 2020 год численность заключённых в России составляет 512 854 человека. Количество заключённых на 100000 населения составляет 419 человек. По этому показателю Россия занимает 4-е место в мире.

По заявлению генпрокурора РФ Юрия Чайки на выступлении в Совете Федерации, в 2012 году в исправительных учреждениях умерли 3907 человек. В СИЗО и исправительных учреждениях за 2012 год было совершено 28 убийств и зарегистрировано 961 преступление. В 2018 году общественности стало известно о множестве фактов применения пыток к людям со стороны работников пенитенциарной системы России.

См. также 
 Пенология
 Уголовно-исполнительное право
 Государственная пенитенциарная служба Украины
 Список пенитенциарных учреждений Украины
 Список пенитенциарных учреждений Белоруссии
 Надзирать и наказывать
 Пенитенциарная система Гонконга

Примечания

Ссылки 
 Сайт о жизни и деятельности учреждений ФСИН России 
 Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы.
 Краткая история российской пенитенциарной системы 
 Тюрьма и воля  // Центр содействия реформе уголовного правосудия
 Официальные новости всех региональных управлений ФСИН России 
 Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування